AA Drink (merk), een merk sportdranken van United Soft Drinks/Raak
 AA Drink (wielerploeg), een wielerploeg